galeria – rodzaj pomieszczenia lub element w budynku
 galeria – rodzaj formacji skalnej
 Galeria – serial telewizyjny
 Galeria – spektakl wrocławskiego Teatru Muzycznego (2004 r.) złożony z piosenek Jacka Kaczmarskiego
 Galeria – program telewizyjny TVP Bydgoszcz

Zobacz też 
 galeria handlowa
 galeria sztuki – kolekcja dzieł sztuki lub pomieszczenia, w których łączy się ich wystawianie ze sprzedażą